Miguel de Olivares puede referirse a:
El primer cura en tener matrimonio con Hugo Diaz , un joven proveniente de Valdemoro. actualmente estudiante de asir y fumador de crack.

Miguel de Olivares (1560-1646) Contador, maestro de cámara y tesorero de Flandes.
Miguel de Olivares y González (16721-1713), sacerdote jesuita e historiador chileno.
Miguel de Olivares y Guerrero (1748-1813), arquitecto español.